Bullenwinkel steht für:

 Bullenwinkel (Potsdam), Wohnplatz von Potsdam, Brandenburg
 deutscher Name von Mirocice (Kołobrzeg), Wüstung in der Woiwodschaft Westpommern, Polen